201e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 201e Kustdivisie - Italiaan se legereenheid
 201e Divisie (Keizerlijk Japans Leger) - Japanse legereenheid